Мартіна Хінгіс була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в півфіналі її перемогла Марі П'єрс.

Ліндсі Девенпорт виграла титул, перемігши у фіналі П'єрс з рахунком 6–3, 6–1.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші четверо сіяних гравчинь виходять без боротьби в друге коло.

  Мартіна Хінгіс (півфінал)
  Ліндсі Девенпорт (переможниця)
  Вінус Вільямс (чвертьфінал)
  Моніка Селеш (півфінал)
  Кончіта Мартінес (2-ге коло)
  Штеффі Граф (2-ге коло)
  Іріна Спирля (1-ше коло)
  Наталі Тозья (чвертьфінал)

Сітка

Фінал

Секція 1

Секція 2

Кваліфікація

Qualifying Seeds

Кваліфікувалися

Кваліфікаційна сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій Кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
 1998 Toshiba Classic Draw 
 Main Draw (WTA) 

1998
Тур WTA 1998